Не следует путать с актрисами и моделями Раймой Сен, Рими Сен и Рией Сен
Ри́ма Сен (, Reema Sen; род. 29 октября 1981, Калькутта, Индия) — индийская актриса и фотомодель.

Биография 
Рима Сен родилась 29 октября 1981 года в Калькутте (штат Западная Бенгалия, Индия). 

Рима снимается в кино с 2000 года, является лауреатом одной и номинантом на две премии.

Последний два её фильма на данный момент стали «Gangs of Wasseypur» и «Sattam Oru Iruttarai», но после релиза фильмов, она решила оставить карьеру ради семьи.

С 11 марта 2012 года Рима замужем за бизнесменом Шивом Караном Сином. У супругов есть сын — Рудравир Сен (род. 22 февраля 2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки